Dustin Boyd (né le  à Winnipeg, province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace naturalisé kazakh. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 2002 avec les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary au , en . En 2006-2007, il évolue aux Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha dans la Ligue américaine de hockey. Il a également fait ses premières apparitions en LNH avec Flames de Calgary.

Le , les Flames le cèdent aux Predators de Nashville en retour d'un choix de quatrième tour au repêchage de 2010. Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal en compagnie de Dan Ellis contre Siarheï Kastsitsyne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 63 || 11 || 17 || 28 || 15 || 13 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2003-2004 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 72 || 18 || 20 || 38 || 40 || 10 || 2 || 2 || 4 || 8 
|-
|2004-2005 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 66 || 26 || 35 || 61 || 57 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
|2005-2006 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 64 || 48 || 42 || 90 || 34 || 22 || 7 || 11 || 18 || 10 
|-
|2006-2007 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH || 66 || 27 || 33 || 60 || 34 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2006-2007 || Flames de Calgary || LNH || 13 || 2 || 2 || 4 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Flames de Quad City || LAH || 18 || 2 || 7 || 9 || 4 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2007-2008 || Flames de Calgary || LNH || 48 || 7 || 5 || 12 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2008-2009 || Flames de Calgary || LNH || 71 || 11 || 11 || 22 || 10 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
|2008-2009 || Flames de Quad City || LAH || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2009-2010 || Flames de Calgary || LNH || 60 || 8 || 11 || 19 || 15 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Predators de Nashville || LNH || 18 || 3 || 2 || 5 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2010-2011 || Canadiens de Montréal || LNH || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 47 || 20 || 9 || 19 || 22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Barys Astana || KHL || 53|| 18|| 14|| 32|| 16|| 6|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
|2012-2013 || Barys Astana || KHL || 51|| 15|| 16|| 31|| 10|| 7|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
|2013-2014 || Barys Astana || KHL || 49|| 18|| 20|| 38|| 41|| 10|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 58|| 19|| 34|| 53|| 24|| 7|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL || 51 || 20 || 21 || 41 || 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Barys Astana || KHL || 30 || 8 || 6 || 14 || 6 || 10 || 5 || 1 || 6 || 10
|-
| 2017-2018|| HK Dinamo Moscou || KHL || 48||8 || 11 || 19 || 14 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019|| HK Dinamo Moscou || KHL || 5||0 || 0 || 0|| 4 ||-|| -|| -|| -||-
|-
|2018-2019 || Barys Astana || KHL ||51 ||6 ||9 ||15 ||26 ||12 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL ||51 ||12 ||8 ||20 ||12 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2

| 220 || 32 || 31 || 63 || 41 || 9 || 1 || 0 || 1|| 0  

| 396 || 112 || 132 || 244 || 186 || 52 || 15 || 16 || 31 || 20

En équipe nationale 

|-
| 2006 || align="left"| U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 4 || 2 || 6 || 0 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 7 || 2 || 3 || 5 || 2 || align="left"|
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 || align="left"| de la Division A
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"| de la Division A

Références

Naissance en juillet 1986
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Barys Astana
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur du HK Dinamo Moscou